Флаг Па́вловского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Павловского сельского поселения — флаг муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области.
 Флаг Павловского сельского поселения — флаг муниципального образования Павловское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области.
 Флаг Павловского сельского поселения — флаг Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.